Эмави́ль () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 1932 человека (2008 г.), плотность населения составляет 36 чел./км². Занимает площадь 53 км². Почтовый индекс — 11010. Телефонный код — 0165.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны

Ссылки 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/